

Personnes

Patronyme 

 Alex Shane, catcheur anglais
 Jackie Shane, chanteuse afro-américaine
 James Shane, athlète britannique
 Ryann Shane,  actrice américaine

Pseudonyme 
 Shane, actrice et réalisatrice de films pornographiques américaine
 Sara Shane (1928-2022), actrice américaine de cinéma

Autres 
 (1994) Shane, astéroïde de la ceinture principale
 Shane, série télévisée américaine